Чесники, село Рогатинський район Івано-Франківська область
  Чесники — село в Польщі, у гміні Сітно Замойського повіту Люблінського воєводства, на Холмщині